Вана (, ) — город в Зоне Племён Пакистана. Является столицей агентства Южный Вазиристан. В связи с провозглашением независимости Вазиристана был объявлен столицей непризнанного государства.

Колониальная история 
Во время периода Британской империи, начинающегося в конце XIX столетия британцы установили расквартирование на равнине Вана, которая использовалась как штаб британскими силами в Южном Вазиристане, пока они не отбыли из Индии после разделения в 1947 году. Во время их управления свирепые племена пуштунских вазиристанцев (части Племенной Конфедерации Карланри) создавали британцам много головной боли. В 1930-х гг. британцы тогда в Вазиристане подавляли там мятеж за мятежом. В течение 1930-х у британцев было до 18 000 войск в Вазиристане, а Вана использовалась как передовой штаб и авиабаза.

После 1947 года 
В настоящее время равнины Ваны, как и сам город находится под контролем Талибана. С августа 2003 пакистанские вооруженные силы провели несколько вооруженных операции против Аль-Каиды с ограниченным успехом, в 2006 году потеряв окончательный контроль над территорией.

По данным на 2015 год, Пакистан не восстановил контроль над городом.

Нападения на правительственные учреждения 
2 апреля 2009 Талибан взорвал единственную радиотрансляционную станцию и взял под контроль всю Зону Племён, последние оплоты ВС Пакистана были уничтожены.

См. также 
 Взятие Ваны

Примечания 

Вазиристан
Города Пакистана